Brimstone Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Brimstone Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Brimstone Mountain (Maine)
 Brimstone Mountain (Orange County, New York)
 Brimstone Mountain (Putnam County, New York)
 Brimstone Mountain (Wyoming)